Seti eller SETI kan syfta på:

SETI (Search for extraterrestrial intelligence), är ett vetenskapligt sökande efter intelligent utomjordiskt liv. 
Seti I och Seti II, ett par faraoner i Egypten.
Sveriges elektroteknologers intresseorganisation (SEtI), en svensk studentorganisation.

Geografi

Georgien 

 Mestia, ort, Megrelien-Övre Svanetien,

Nepal 

 Seti, Nepal – en zon